Reddi — датско-шведская поп-рок группа, состоящая из четырех участниц. Победители Dansk Melodi Grand Prix 2022, представляли Данию на Песенном конкурсе Евровидение-2022 с песней «».

История 
Группа была основана в 2022 году барабанщицей Иган Гайдар вместе с Chief1 (Ларс Педерсен), который является одним из знаковых датских поп-музыкантов.

Выбор представителя Дании на Евровидение-2022 проходил с помощью фестиваля Dansk Melodi Grand Prix 2022. 10 февраля 2022 года стал известен окончательный список участников, среди которых была группа Reddi с песней «The Show».

Dansk Melodi Grand Prix 2022 состоялся 5 марта 2022 года. В первом раунде приняли 8 исполнителей, из которых трое дошли до финала, среди которых была группа Reddi. В суперфинале национального отбора Reddi выступила под вторым номером и одержала победу с 37 % отданных телезрителями голосов. После этого группа получила право представлять свою страну на Евровидении 2022 в Турине.

Иган Гайдар уже представляла Данию на Евровидении, когда была бэк-вокалисткой для Солуны Самай на конкурсе 2012 года.

Участники 
  Матильде Сигги Сейвери — вокал, гитара
  Агнес Рослунд — гитара
  Ида Бергквист — бас-гитара
  Иган Гайдар — барабаны

Примечания

Ссылки 
 

Представители Дании на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2022»
Музыкальные коллективы Дании